Орели Веди (; родилась 8 февраля 1981 года) — французская теннисистка.
 Победительница 39 турниров ITF (6 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Орели в теннисе с 7 лет.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Выступление в одиночных турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (11)

Победы (6)

Поражения (5)

Выступления в парном разряде

Финалы турниров WTA в парном разряде (1)

Поражения (1)

Финалы турниров ITF в парном разряде (55)

Победы (33)

Поражения (22)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1981 году
Родившиеся 8 февраля
Теннисисты Франции